Skarpeta – element ubioru
 Skarpeta – grupa muzyczna
 Skarpeta – ozdoba bożonarodzeniowa
 Syrena (samochód) – potocznie nazywana "skarpetą"